

Sources 
 .
 Géoportail (dont ses anciennes photographies aériennes) et/ou Google Maps, pour divers points de détails.

Narbonne - Port-Bou